Hold (z něm. Holde, Huld) může být:

 pocta (vzdát hold)
 Lenní hold, slib věrnosti lennímu pánovi 
 Hold Katalánsku, reportáž G. Orwella o Španělské válce 

Další významy, převážně z anglického hold („drž“):
 Seznam článků začínajících na „Hold“

podobná slova
 Holt – povzdech či příjmení

Externí odkazy